Der 7. grönländische Landesrat hielt sechs Sitzungen ab:

Die Sitzungen von 1945, 1946, 1948, 1949 und 1950 fanden gemeinsam statt.

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 07 gronlandischen Landesrats
07